Авратинський:

 Авратинський Олександр (1887–1976) — поет, вчений зоолог-ентомолог, громадський діяч.
 Авратинський Степан (пом. 1651) — тростянецький сотник.

Українські прізвища